Le championnat de France masculin de handball de Division 1 2002-2003 est la  de la compétition, plus haut niveau de handball en France. Quatorze clubs participent à la compétition.

Montpellier Handball, premier de la première à la dernière journée, est sacré champion avec seulement deux défaites. Montpellier a également remporté la Ligue des champions et devance le Chambéry Savoie Handball.

À l'inverse l'AC Boulogne-Billancourt est relégué en Division 2 en étant dernier tout au long du championnat, ils sont accompagnés par le GFCO Ajaccio.

Participants 

À noter la relégation administrative du SLUC Nancy,  de la saison précédente.

Compétition

Classement final 
Le classement final est :

|
Légende

|}

Résultats

Évolution du classement

Les champions de France 

L'effectif du Montpellier Handball, champion de France 2002-2003 et vainqueur de la Ligue des champions, était :

Gardiens de but
  Bruno Martini
  Thierry Omeyer
  Aurelien Imhoff

Ailiers
  Grégory Anquetil
  Jean-Louis Facila
  Michaël Guigou
  Damien Scaccianocce

Pivots
  Didier Dinart
  Laurent Puigségur
  Sylvain Rognon

Demi-centres
  Andrej Golić
  Geoffroy Krantz
  Rastko Stefanovič

Arrières
  Mladen Bojinović
  Cédric Burdet
  Rabah Gherbi
  Franck Junillon
  Damien Kabengele
  Nikola Karabatic
  Sobhi Sioud

Entraîneur
 Patrice Canayer

Statistiques et récompenses

Équipe-type 
À l'issue du championnat, les Sept d'or du handball 2003 ont été décernées à :

Statistiques

Notes et références

Articles connexes 
 Championnat de France masculin de handball
 Saison 2002-2003
 Coupe de France
 Coupe de la Ligue
 Division 2
 Division 1 féminine

2002-2003
Handball M1
Championnat M1
France M1